Keeler (Californië), plaats
 Christine Keeler, Brits model
 Ruby Keeler, Amerikaanse actrice
 Leonard Keeler, Amerikaanse uitvinder van de leugendetector
 James Keeler, Amerikaanse astronoom
 Keelerscheiding, astronomische term